Luodian bezeichnet:

 Luodian (罗甸县), Kreis im Autonomen Bezirk Qiannan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Luodian (Baoshan) (罗店镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Baoshan der chinesischen Stadt Shanghai
 Luodian (Guangshui) (骆店镇), Großgemeinde der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei
 Luodian (Jingshan) (罗店镇), Großgemeinde im Kreis Jingshan der chinesischen Provinz Hubei
 Luodian (Runan) (罗店镇), Großgemeinde im Kreis Runan der chinesischen Provinz Henan
 Luodian (Wucheng) (罗店镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wucheng der chinesischen Stadt Zhejiang